Last (abgeleitet vo ) steht für:
 Last (Einheit), mittelalterliche Maßeinheit für Getreide und Messgröße für Schiffsvolumina
 Last (Menge), ein altes Stück- und Zählmaß
 Last (Schifffahrt), in der Seemannssprache ein Vorratsraum/Vorratskammer unter Deck eines Schiffes
 Last (Volumen), russische Volumeneinheit
 Last, kurz für die Belastung (Physik)
 Last, kurz für den elektrischen Lastwiderstand
 Last, deutsch für die alte angloamerikanische Maßeinheit Load (Einheit)

Last steht für folgende Orte:

 Last (Beilrode), Ortsteil der Gemeinde Beilrode im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Last TG, Weiler der Ortsgemeinde Schweizersholz im Kanton Thurgau in der Schweiz
 Ruine Last, Burgruine in dem Ort Schönenberg der Gemeinde Kradolf-Schönenberg in der Schweiz

Last ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Last (1826–1889), deutsch-österreichischer Leihbibliothekar
 Annie Last (* 1990), britische Mountainbikerin
 Benedikt Last (* 1994), deutscher Mountainbiker
 Carel Christiaan Anthony Last (1808–1876), niederländischer Zeichner, Maler und Lithograf
 Clifford Last (1918–1991), englisch-australischer Bildhauer
 Dick Last (* 1969), schwedischer Fußballspieler
 Elise Last (1827–1888), deutsche Leihbibliothekarin und populärwissenschaftliche Schriftstellerin
 Gerben Last (* 1985), niederländischer Behindertensportler im Tischtennis
 Gertraut Last (1921–1992), deutsche Schauspielerin
 Hugh Last (1894–1957), britischer Althistoriker
 James Last (1929–2015), deutscher Bandleader und Musikschaffender
 Jay Last (1929–2021), US-amerikanischer Physiker
 Jef Last (1898–1972), niederländischer Dichter und Schriftsteller
 Otto Last (1906–1990), deutscher Politiker (SED), stellvertretender Minister für Staatssicherheit
 Peter R. Last (* 1952), australischer Meeresbiologe
 Robert Last (1921–1986), deutscher Schlagzeuger
 Samuel Last (1902–1991), österreichischer Neurologe
 Werner Last (1926–1982), genannt Kai Warner, deutscher Musikschaffender
 Werner Last jr. (* 1954), deutscher Musiker und Orchesterleiter

Siehe auch:

 Amsterdamer Last
 Auflast
 Belastung (Begriffsklärung)
 Elektronische Last
 Entlastung (Begriffsklärung)
 Heizlast
 Kühllast
 Lastbank
 Last Cache Nunatak
 Last Hill
 Netzlast
 Nutzlast
 Volllast und Teillast